donkere kommazweefvlieg
 gele kommazweefvlieg
 golvende kommazweefvlieg
 grote kommazweefvlieg
 noordse kommazweefvlieg
 terrasjeskommazweefvlieg
 variabele kommazweefvlieg
 veranderlijke kommazweefvlieg